Axiom steht für:

 Axiom, Grundsatz einer Theorie
 Axiom (Album), Jazzalbum von Christian Scott aTunde Adjuah (2020) 
 Axiom (Künstlergruppe), deutsche Malergruppe (1977 gegründet)
 Axiom (Musiklabel), US-amerikanisches Plattenlabel
 Axiom (Software), ein Computer-Algebra-System
 Isuzu Axiom, ein Automodell von Isuzu
 Axiom Space, ein US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Axiom (Film), ein Film von Jöns Jönsson aus dem Jahr 2022

Siehe auch:
 Axion (Begriffsklärung)